Карлин — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Карлин, Александр Богданович (род. 1951) — губернатор Алтайского края (2005—2018).
 Карлин, Альма (1889—1950) — словенско-австрийская путешественница, писательница, поэтесса, коллекционер, полиглот и теософистка.
 Карлин, Андрей (1857—1933) — словенский католический прелат.
 Карлин, Анна — учёный в области информатики, профессор Вашингтонского университета.
 Карлин, Бен (1912—1981) — австралийский путешественник, первый и единственный человек совершивший кругосветное путешествие на амфибии.
 Карлин, Джордж (1937—2008) — американский комик в жанре стэнд-ап камеди, актёр, писатель, сценарист, продюсер.
 Карлин, Илья Михайлович (род. 1990) — российский хоккеист, правый нападающий.
 Карлин, Лев Николаевич (1947—2014) — ректор Российского государственного гидрометеорологического университета.
 Карлин, Линн (род. 1938) — американская актриса.
 Карлин, Мириам (1925—2011) — британская актриса.
 Карлин, Самуэль (1924—2007) — американский математик.
 Карлин, Тревор (род. 1963) — британский автоспортивный менеджер.
 Карлин, Хейли (наиболее известна как Ава Ли; род. 1985) — британская регги-исполнительница из Честера.
 Карлин, Шон (род. 1967) — австралийский метатель молота.

Населённые пункты 
 Карлин — Каролин, район города Пинска, Белоруссия. Центр Карлинского хасидизма.
 Карлин — район Праги.

См. также 
 
 
 Каролайн (значения)